Chemická skupina může označovat jednu z následujících možností:

 Skupina (periodická tabulka) – skupina (sloupec) prvků periodické tabulky, které mají často podobné chemické a fyzikální vlastnosti
 Funkční skupina –  skupina atomů v molekule, která jí přidává určité charakteristické vlastnosti
 Jiná (neperiodická) skupina prvků, které mají často podobné chemické a fyzikální vlastnosti